Яма́шіта () — японська власна назва. Також — Ямасіта (від ), Ямашьта, Ямасьта.

Персоналії 
Ямашіта — японське прізвище.
 Ямашіта Йосуке (1942) — джазовий піаніст та письменник.
 Ямашіта Кадзума (1948) — фігуристка.
 Ямашіта Кадзума (1959) — мангака, автор «Життя геніального професора Янагісаві».
 Ямашіта Кадзухіто (1961) — класичний гітарист.
 Ямашіта Кінуйо — композитор.
 Ямашіта Сюнья (1970) — ілюстратор персонажів.
 Ямашіта Такафумі (1987) — хокеїст.
 Ямашіта Томохіса (1985) — японський ідол, співак, учасник поп-групи NewS.
 Ямашіта Томоюкі (1885–1946) — генерал.
 Ямашіта Ясухіро (1957) — дзюдоїст.

Топоніми